Золотая Нива — посёлок в Доволенском районе Новосибирской области России. Входил в состав Ильинского сельсовета. Упразднён в 1981 г.

География 
Располагался в 7 км к северо-западу от посёлка Дружный, вблизи озера Ганино.

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР поселок фермы № 2 Ильинского совхоза переименован в Золотая Нива. Упразднён в 1981 г.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Доволенского района